Bosses bezeichnet

 Bartholomäus des Bosses (1668–1738), Jesuit
 Bosses (Einheit), Schweizer Flächenmaß

Siehe auch:
 Bosse
 Boss